Сеймик Великопольского воеводства — представительный орган местного самоуправления Великопольского воеводства. Состоит из 39 членов, избираемых на региональных выборах на пятилетний срок. 

Сеймик избирает из своего состава Исполнительный совет во главе с Маршалом воеводства. Исполнительный совет Сеймика VI созыва (нынешнего) состоит из Гражданской коалиции, Польской народной партии и Демократического левого альянса. 

Собрания Сеймика проходят в Познани — столице Великопольского воеводства.

Избирательные округа

Депутаты Сеймика избираются от 6 избирательных округов на 5-летний срок (ранее — на 4-летний). Округа не имеют официального названия, вместо этого у каждого есть свой номер и территориальное описание.

Результаты выборов

I созыв (1998 — 2002)

II созыв (2002 — 2006)

III созыв (2006 — 2010)

IV созыв (2010 — 2014)

V созыв (2014 — 2018)

VI созыв (2018 — 2023)

Смотрите также
 Великопольское воеводство
 Сеймик Опольского воеводства
 Сеймик Мазовецкого воеводства
 Сеймик Нижнесилезского воеводства
 Сеймик Силезского воеводства
 Сеймик Поморского воеводства
 Сеймик Куявско-Поморского воеводства

Законодательные органы воеводств Польши
Великопольское воеводство